A93 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Autobus
 Brossel A93 DAR, un châssis d’autobus produit par Brossel.

Autoroute
  Autoroute allemande A93, reliant Hof-sur-Saale à Kufstein.

Route
  Route britannique A93, reliant Perth à Aberdeen en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres